Palmkuchen bezeichnet

 den Presskuchen aus den Früchten der Ölpalme (auch Ölkuchen genannt, als Viehfutter verwendet)
ein asiatisches Gebäck, siehe Khanom Taan